Etxe signifie en langue basque « maison », et par extension la maison basque.

La graphie académique actuelle Etxe ainsi que les graphies traditionnelles Eche ou Etche ont la même racine.

Un grand nombre de patronymes commencent par « etxe ».

 Etxe: Eche. 
 Etxea: Echea. 
 Etxeaga: Echeaga. 
 Etxeandi: Echeandi. 
 Etxeandia: Echeandia. 
 Etxearan: Echarren, Etcharren. 
 Etxearte: Echearte. 
 Etxeba: Etcheba. 
 Etxebaguren: Echebaguren. 
 Etxebarne: Etchebarne, Echebarne, Echevarne. 
 Etxebarneborda: Etchebarneborde. 
 Etxebarreartza: Echevarrearza. 
 Etxebarren: Echebarren, Echevarren, Etchebarren. 
 Etxebarrena: Echebarrena, Echevarrena. 
 Etxebarri: Echebarri, Echevarri. 
 Etxebarria: Echebarria, Echevarria. 
 Etxebarria-arteun: Echevarria-Arteun. 
 Etxebarriaatutxa: Echebarriaatucha. 
 Etxebarriagarai: Echevarriagaray. 
 Etxebarriartaun: Echeberriartaun. 
 Etxebarriarteun: Echevarriarteun. 
 Etxebarriazarraga: Echevarriazarraga. 
 Etxebarria-zarraga: Echevarria-Zarraga. 
 Etxebarrieta: Echevarrieta, Echebarrieta. 
 Etxebarrietaaltaleorraga: Echevarrietaaltaleorraga. 
 Etxebarrioste: Echevarrioste, Echebarrioste. 
 Etxebaster: Echevaster, Echebaster, Echevaster, Etchebaster, Echebaster. 
 Etxebe: Echeve. 
 Etxebeguren: Echeveguren. 
 Etxebehere: Etchebehere, Echevehere, Echebehere. 
 Etxebeltz: Echebelc, Etchebelz, Echebelz, Echevelz. 
 Etxebeltza: Chevelce, Etchebelce, Echebelce, Echevelce. 
 Etxebere: Etchevere, Echevere. 
 Etxeberea: Echeberea. 
 Etxeberlepo: Etcheverlepo. 
 Etxebernea: Echebernea. 
 Etxeberri: Cheverry, Etcheverry, Etcheberry, Cheverri, Echeverry, Detcheverry, Echeberri, Echeberry, Echeverri, Etcheverri, Cheberri. 
 Etxeberria: Cheberria, Echeberria, Etcheverria, Echeverrie, Echeverria, Cheverria. 
 Etxeberriaberreiartza: Echeverria-Berreyarza. 
 Etxeberriamendia: Etcheverria-Mendia. 
 Etxeberriarteun: Echeberriarteun. 
 Etxeberriartza: Echeverriarza. 
 Etxeberribar: Echeverribar. 
 Etxeberriborda: Etcheberriborde. 
 Etxeberribortheiri: Etcheverry-Bortheiry. 
 Etxeberrigarai: Etcheverrigaray, Etcheberrigarray, Etcheberrigaray, Echeberrigaray. 
 Etxeberrigaraia: Echeverrigaraya. 
 Etxeberrihuerta: Etcheverry-Huerta. 
 Etxeberrito: Echeverrito. 
 Etxebertz: Etcheberts, Etchevers, Etchebertz, Etchebers, Echeberz, Etcheberz. 
 Etxebertze: Echeberce, Etcheverze, Etcheverce, Echeverce, Echeberçe. 
 Etxebertzea: Echevercea, Echebercea. 
 Etxeberz: Echeberz, Etcheberz, Etchebers. 
 Etxeberze: Echeverce, Echeberce, Echeberçe, Etcheverze, Etcheverce. 
 Etxeberzea: Echevercea, Echebercea. 
 Etxebeste: Echeveste, Echebeste, Etchebeste, Etcheveste. 
 Etxebetea: Echebetea. 
 Etxeburu: Echeburu. 
 Etxeburua: Echeburua. 
 Etxegarai: Etchegarray, Etchegaray, Detchegaray, Echegaray. 
 Etxegaraigoienetxe: Etchegaray-Goyhenetche. 
 Etxegarape: Echegarape. 
 Etxegia: Echeguia. 
 Etxegibel: Echeguibel. 
 Etxegiberri: Echeguiberry. 
 Etxegoien: Echegoyen, Etchegoyen, Echegoien, Etchegoin, Echegoin. 
 Etxegoinberri: Etchegoimberry, Etchegoinberry, Echegoinberri. 
 Etxegoinzelai: Echegoinzelay. 
 Etxegoinzelhai: Etchegoincelhay. 
 Etxegonagarai: Echegonagaray. 
 Etxegonzelai: Echegoncelay. 
 Etxegoren: Echegoren. 
 Etxegorena: Echegorena. 
 Etxegorri: Echegorri, Etchegorry. 
 Etxeguena: Echegüena. 
 Etxeguren: Echeguren. 
 Etxeguria: Echeguria. 
 Etxehandia: Echehandia. 
 Etxeita: Echeita. 
 Etxekoin: Etchecoin. 
 Etxekolanea: Echecolanea. 
 Etxekolena: Echecolena. 
 Etxekolenena: Etchecolenea. 
 Etxekolonea: Echecolonea. 
 Etxekonanea: Echeconanea. 
 Etxekonea: Echeconea. 
 Etxekonenea: Checonenea. 
 Etxekorena: Echecorena. 
 Etxeleku: Etchelecou. 
 Etxeleku: Echelecu. 
 Etxeleku: Etchelecu. 
 Etxeleku: Etcheleku. 
 Etxeluz: Etchelus. 
 Etxemaite: Etchemaite. 
 Etxemendi: Etchemendy, Echemendi. 
 Etxemendibehere: Etchemendibehere. 
 Etxemendigarai: Etchemendigaray. 
 Etxemendigarai: Echemendigaray. 
 Etxena: Echena. 
 Etxenagorria: Echenagorria. 
 Etxenagusia: Echenagusia. 
 Etxenasia: Echenasia. 
 Etxenausi: Etchenaussy. 
 Etxenausia: Echenausia, Etchenausia. 
 Etxenengarai: Echenengaray. 
 Etxenike: Echenique. 
 Etxenike: Etchenique. 
 Etxenikez: Echeniquez. 
 Etxeondo: Echeondo. 
 Etxepare: Detchepare, Etcheparre, Etchepare, Echepare. 
 Etxepareborda: Etchepareborde. 
 Etxepareburukoa: Etchepareburucoa. 
 Etxepeteleku: Echepetelecu. 
 Etxerrain: Echerrain. 
 Etxesarri: Etchessarry. 
 Etxeto: Etchetto, Etcheto, Echeto. 
 Etxetoa: Echetoa. 
 Etxetoirastortza: Etcheto-Irastorza. 
 Etxetorena: Echetorena. 
 Etxetto: Etchetto. 
 Etxetxarri: Echecharry. 
 Etxetxikia: Echechiquia. 
 Etxetxikin: Echechiquin. 
 Etxetxikina: Echechiquina. 
 Etxetxipia: Echechipia. 
 Etxexuri: Etchechouri, Etchechoury, Etchechury. 
 Etxezabal: Echezabal. 
 Etxezahar: Etchezahar, Echezahar, Etcheçahar, Etchessahar.
 Etxezaharreta: Etcheçaharetta, Etcheçaharreta, Etchezaharreta. 
 Etxezaharretalarrue: Etcheçaharreta-Larrue. 
 Etxezarra: Echezarra. 
 Etxezarraga: Echezarraga. 
 Etxezarrea: Echezarrea. 
 Etxezarreta: Etchezarreta, Echezarreta. 
 Etxezuria: Echezuria. 
 Etxezuriabeitia: Echezuriaveitia.

Notes et références

Voir aussi
 Patronyme basque
 Etche

Patronyme basque